Plaats in Indonesië
 Klampok (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Klampok (Purworejo Klampok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Klampok (Wanasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Klampok (Benjeng), een plaats in het regentschap Gresik van de provincie Oost-Java
 Klampok (Kapas), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Klampok (Tongas), een plaats in het regentschap Probolinggo van de provincie Oost-Java
 Klampok (Sananwetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Klampok (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Klampok, een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Klampok Lor, een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Purworejo Klampok, een onderdistrict van het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java